est un village du comté de Galway, en Irlande ().
Recess Village, ou Recess, est un village du Guyana ().
Recess est un village de Jamaïque ().
Recess est le titre original de la série télévisée américaine La Cour de récré, créée par Paul Germain en 1997.

Recess est une B-side de Muse
Recess est un album du dj américain Skrillex sorti en 2014